La réciprocité désigne le fait d'être réciproque :

 en mathématiques, réciprocité ;
 en sociologie, la réciprocité est l'établissement de relations égalitaires entre individus ou entre groupes ;
 en anthropologie et économie, la réciprocité est un mode de relation social ;
 en grammaire, la réciprocité est une propriété des constructions où deux actants d'un verbe d'action jouent chacun le même rôle sémantique l'un vis-à-vis de l'autre ;
 en psychologie sociale, la réciprocité sociale se définit comme la capacité de l’individu à interagir et à maintenir des échanges sociaux mutuels ;
 Coopération-réciprocité-pardon ;
 Traité de réciprocité ;
 Concernant un traité, la condition de réciprocité est fondamentale, à tel point qu'elle est définie à l'article 55 de la Constitution française. Parfois appelée condition d'applicabilité, condition de vérifiabilité, ou de façon impropre condition de primauté.

Dans les arts 
 Réciprocité (Obratnaia sviaz), film soviétique réalisé par Viktor Tregoubovitch et sorti en 1977.